Cruel ist der Familienname folgender Personen:
 Beckii Cruel (eigentlich Rebecca Flint; * 1995), britische Sängerin und Tänzerin
 Rudolf Cruel (1820–1892), deutscher Dichter, Sachbuchautor und Schulrektor